Dormaalocyon (Дормалокион — „пас из Дормала”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Dormaalocyon latouri је била мали копнени сваштоједи који је у прошлости Европе настањивао кишне шуме и плавне равнице. Ова врста је у просјеку тежила око 0,378 kg, била је прилагођена пењању по дрвећу, и вребала је и ловила свој плијен на тлу и на дрвећу. Хранила се инсектима, глодарима и другим малим животињама, али и са јајима и воћем.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Dormaalocyon.

Временска распрострањенст рода Dormaalocyon унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes

Референце 

†
Изумрли сисари Европе